Aurangabad bezeichnet

 eine Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra, siehe Aurangabad (Maharashtra)
 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Maharashtra, siehe Aurangabad (Distrikt, Maharashtra)
 eine Stadt im indischen Bundesstaat Bihar, siehe Aurangabad (Bihar)
 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Bihar, siehe Aurangabad (Distrikt, Bihar)
 eine Division im indischen Bundesstaat Maharashtra, siehe Aurangabad (Division)